Les traités de Tartu étaient des traités de paix entre la République socialiste fédérative soviétique de Russie d'un côté et l'Estonie et la Finlande nouvellement indépendante. 
Ils furent négociés et signés à Tartu en Estonie en 1920 après la guerre civile finlandaise, et après la guerre et une trêve le  entre la Russie bolchevique et l'Estonie. Le traité avec la Russie reconnaissait l'indépendance de l'Estonie. Les traités résolvaient les différends et les questions liées à la cessation des hostilités, comme la délimitation des frontières et le transfert de souveraineté.

 Traité de Tartu (russo-estonien),
 Traité de Tartu (russo-finlandais).